Comitatul Plymouth sau Plymouth County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Plymouth County, Iowa
 Plymouth County, Massachusetts